Meteor (gr. μετέωρος, metěöros) = unoszący się w powietrzu

Astronomia
 meteor – "spadająca gwiazda"

Osoby
 ppor. Zdzisław Straszyński – cichociemny ps. „Meteor”

Kultura
 Meteor (grupa literacka) – polska grupa literacka powstała w 1928 roku
 „Meteor” – polskie czasopismo literackie, związane z grupą Meteor
 Meteor – zbiór poezji Hryćka Czuprynki
 Meteor – amerykański film katastroficzny z 1979 roku

Geografia
 Meteory – góry w Grecji
 Meteor – miasto w USA

Meteorologia
 Meteorem zwane są wszelkie procesy związane ze świeceniem lub modyfikacją koloru bądź właściwości fizycznych materii w obrębie atmosfery. Ze względu na czynnik, który wywołał proces meteoru można wyróżnić:
 hydrometeory
 litometeory
 fotometeory
 elektrometeory

Język potoczny
 spółka meteor – spółka, która po „narodzeniu" natychmiast się rozpada

Technologia
 Meteor (rakieta) – polska rakieta meteorologiczna
 Meteor (satelita) – radziecki satelita
 Gloster Meteor – angielski samolot odrzutowy
 Rolls-Royce Meteor – angielski silnik czołgowy
 „Meteor” – austro-węgierska kanonierka torpedowa
 „Meteor” – niemieckie awizo
 „Meteor” – niemiecka kanonierka, a następnie okręt hydrograficzny
 Meteor (eksperyment) – seria amerykańskich badań rakietami sondażowymi
 Meteor – dawna kanadyjska marka samochodów